Charles Anderson peut désigner :

 Charles Anderson Worsley (1809-1862), lord et joueur de cartes ;
 Charles Anderson Dana (1819-1897), journaliste américain ;
  (1827-1901), brigadier général des États confédérés d'Amérique ;
  (1827-1901), colonel des États confédérés d'Amérique ;
  (1876-1944), minéralogiste écossais ;
 Charles Anderson (1914-1993), cavalier américain ;
 Charles Arnold Anderson (1907-1990), sociologue américain.